Прудовка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Прудовка — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Прудовка — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Прудовка — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Прудовка — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Прудовка — деревня в Павинском районе Костромской области.
 Прудовка — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Прудовка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Прудовка — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Прудовка — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Прудовка — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Прудовка — деревня в Сампурском районе Тамбовской области.
 Прудовка — деревня в Спировском районе Тверской области.

Реки 
 Прудовка (приток Еды)
 Прудовка (приток Енгиша)
 Прудовка (приток Неи)
 Прудовка (приток Россплавной)
 Прудовка (приток Хмелёвки)
 Прудовка (впадает в Спасс-Которское озеро) — река в Лужском районе Ленинградской области